Algemeen Belang is de naam van diverse voornamelijk lokale partijen:
 Algemeen Belang Ameland
 Algemeen Belang (Asten)
 Algemeen Belang Bernheeze
 Algemeen Belang Cuijk
 Algemeen Belang Elburg
 Algemeen Belang Heeze-Leende
 Algemeen Belang (Oisterwijk)
 Algemeen Belang Oldebroek
 Papendrechts Algemeen Belang
 Algemeen Belang (Valkenburg aan de Geul)

Zie ook:
 algemeen belang